

Geografia 
 Città Vecchia – centro storico di Baku in Azerbaigian
 Città Vecchia  – quartiere storico della città di Bari in Puglia, Italia
 Città Vecchia – centro storico di Berna, in Svizzera
 Città Vecchia – centro storico di Trieste in Friuli Venezia Giulia, Italia
 Città Vecchia – quartiere di Praga, nella Repubblica Ceca
 Città Vecchia – città vecchia di Tallinn in Estonia
 Città Vecchia – centro storico  di Bratislava in Slovacchia
 Città Vecchia – quartiere che corrisponde al centro storico della città di Košice in Slovacchia
 Città Vecchia – centro storico di Vilnius in Lituania
 Città Vecchia (Gamla stan) – città vecchia di Stoccolma in Svezia
 Città Vecchia di Gerusalemme – parte della città di Gerusalemme che si trova dentro le mura
 Città Vecchia di Varsavia  –  antico distretto di Varsavia in Polonia
 Città vecchia di Zamość – quartieri della città di Zamość  in Polonia
 Città Vecchia di Acri –  ad Acri in Israele
 Città vecchia di Damasco – antica città di Damasco in Siria

Letteratura e musica 
 La Città Vecchia – poesia di Umberto Saba
 La città vecchia – canzone di Fabrizio De André del 1964

Pagine correlate 

 Old Town (disambigua)